Pfizer Forschungspreis steht für:

 Pfizer Forschungspreis (Deutschland), einen in Deutschland verliehenen Wissenschaftspreis
 Pfizer Forschungspreis (Schweiz), einen in der Schweiz verliehenen Wissenschaftspreis

Siehe auch:
 Pfizer Award